Сосуно́к — многозначный термин.

 Уменьшительно-ласковая форма слова сосун:
 сосунок — ребёнок грудного возраста;
 сосунок — детёныш млекопитающего, ещё сосущий мать
 Сосунок — иносказательно о молодом неопытном и слабом человеке.
 Сосунок — в северных говорах России жеребёнок в возрасте до года.
 «Сосунок» — первый рассказ американской писательницы Карсон Маккалерс (1933).
 Сосунок - известная в узких кругах самка женского пола Дарья Алешина (пивозавровна)